Чамов — фамилия. Известные носители:

 Чамов, Владимир Васильевич (род. 1955) — российский дипломат.
 Чамов, Николай Петрович (род. 1959) — российский геолог, Заведующий лабораторией сравнительного анализа осадочных бассейнов ГИН РАН.
 Чамов, Симеон (род. 1990) — болгарский боксёр.